Az FC Bayern München sportegyesületének női labdarúgócsapata 1970-ben alakult meg, mely története során négy alkalommal német bajnoki címet (1976, 2015, 2016 és 2021) és egy alkalommal német kupagyőzelmet (2012) ünnepelhetett.

Történelem 
Az FC Bayern München sportegyesületének női labdarúgócsapata 1970-ben alapult meg. Az 1970-es évek során az első fénykorát élte a csapat. 1972-től 1990-ig egymást követő 19 alkalommal nyerték meg a bajor bajnokságot, míg 1976-ban német bajnoki címet ünnepelhettek a Tennis Borussia Berlin felett hosszabbítás során 4–2 arányban aratott győzelemmel, míg 1975-ben, 1979-ben, 1982-ben és 1985-ben alul maradtak a bajnoki döntők során, valamint 1988-ban és 1990-ben a német kupa döntőjéig jutottak.

1990-ben az átszerveződő német bajnokság, a pontrendszer elvén működő Bundesliga egyik alapító tagja, majd 1992-ben visszaesnek a másodosztályt képző a Bayernligaba. Újra az első osztályba 2000-ben jutott fel a csapat. A 2008–2009-es szezon során csupán egy lőtt gólon múlt a bajnoki cím, de a következő szezonban a klub története során első alkalommal szerepelhettek nemzetközi szinten az UEFA Női Bajnokok Ligájában, ahol a legjobb 16 csapat közé jutottak be. 2012-ben történetük során először nyerték meg a Német Kupát az 1. FFC Frankfurt 2–0 arányú legyőzésével.

2015-ben a klub története során második alkalommal német bajnoki címet ünnepelhetett a csapat.

Díjak

Első csapat 
Bundesliga
 Bajnok (4): 1976, 2014–15, 2015–16, 2020–21
 Második (10): 1973, 1975, 1979, 1982, 1985, 2009, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022

Német Kupa
 Győztes (1): 2012
 Döntős (3): 1988, 1990, 2018

Bundesliga-kupa 
 Győztes (2): 2003, 2011

DFB-Hallen-kupa
 Döntős (2): 2002, 2010

Bajor bajnokság
 Győztes (21): 1972–1990 (19-szer), 2000, 2004
Bajor Kupa
 Győztes (8): 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990

Második csapat 
Bundesliga 2
 Bajnok (1): 2019

Regionalliga Süd
 Bajnok (1): 2002

Bajor bajnokság
 Győztes (3): 2002, 2005, 2007
Bajor Kupa
 Győztes (1): 2003

U-17 és utánpótlás csapat 
 Német B-junior bajnokság
 Bajnok (2): 2013, 2014
 Második (4): 2000, 2006, 2007, 2008

Létesítmények 

Az első számú női csapat a Städtisches Stadion an der Grünwalder Straßeban játszik, míg az utánpótlás és második számú női csapat a Sportpark Aschheimban játszik.

Játékoskeret 
2022. szeptember 1-től

Híres játékosok

Nemzetközi szereplés
Az FC Bayern München női csapata egy alkalommal vett részt nemzetközi versenyen:
Legtöbb gól a BL csoportkörében: 32 (2009–10)
Legjobb gólkülönbség a BL csoportkörében: +30 (2009–10)

Szezonok

Jegyzetek

Lásd még 
 FC Bayern München
 Bayern München Junior Csapat
 FC Bayern München II

Kapcsolódó szócikkek 
 Az FC Bayern München 2015–2016-os szezonja

További információk 
 A Női FC Bayern honlapja
 Női FC Bayern 
 Statisztikák – Framba.de

Német női labdarúgócsapatok
FC Bayern München
1970-ben alapított labdarúgócsapatok